Скаржинка () — посёлок в Чигиринском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 66 человек. Почтовый индекс — 20941. Телефонный код — 4730.

Местный совет 
20941, Черкасская обл., Чигиринский р-н, с. Матвеевка

Ссылки 
 Скаржинка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Чигиринского района